Der Wettbewerb im Schwergewicht der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 12. August in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal eine Athletin antreten. Olympiasiegerin wurde die Französin Émilie Andéol vor Idalys Ortíz aus Kuba. Nach Bronze in Peking 2008 und Gold bei den Spielen in London 2012 machte Ortíz somit ihren persönlichen Medaillensatz komplett. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Kanae Yamabe aus Japan und die Chinesin Yu Song.

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Endstand

Weblinks 
 Resultate Schwergewicht Frauen

Schwergewicht Frauen